Бийо́тайское староство () — одно из 14 староств Шилальского района Таурагского уезда Литвы. Административный центр — деревня Бийо́тай.

География 
Расположено на западе Литвы, в восточной части Шилальского района, на юге Жямайтской возвышенности.

Граничит с Упинским староством на западе, Кальтиненайским — на севере и северо-западе, Скаудвильским староством Таурагского района — на юге и юго-востоке, Пакражантским староством Кельмеского района — на востоке и северо-востоке, и Кражяйским староством Кельмеского района — на севере.

Население 
Бийотайское староство включает в себя 29 деревень.

Примечания

Ссылки 
 Описание и история герба Бийотайского староства  

Староства Шилальского района